Die Deutsche Beachvolleyball-Meisterschaft 2016 fand vom 8. bis 11. September in Timmendorfer Strand statt. Austragungsort war die Ahmann-Hager-Arena. Im Finale der Frauen setzten sich die Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst gegen Chantal Laboureur und Julia Sude durch und verteidigten damit ihren Titel erfolgreich. Das Endspiel der Männer gewannen Markus Böckermann und Lars Flüggen gegen Jonathan Erdmann und Thomas Kaczmarek.

Teilnehmer 
Bei den Männern und Frauen nahmen jeweils sechzehn Duos an der deutschen Meisterschaft teil. Qualifiziert waren die Teams mit den meisten Punkten in der Rangliste des DVV. Dabei mussten die Spieler mindestens vier Turniere der smart Beachtour oder höherwertige Turniere absolviert haben. Jonas Schröder erfüllte diese Voraussetzung nicht und durfte deshalb nicht mitspielen. Sein Partner Tim Holler trat stattdessen mit Stefan Windscheif an. Der Titelverteidiger Clemens Wickler fehlte wegen einer Verletzung, weshalb Armin Dollinger mit Yannick Harms spielte.

Spielplan Männer

Hauptrunde

Verliererrunde

Platzierungsspiele

Spielplan Frauen

Hauptrunde

Verliererrunde

Platzierungsspiele

Weblinks 
 Offizielle Website der smart Beachtour
 Informationen bei beach-volleyball.de
 Meldelisten beim DVV: Männer - Frauen

Einzelnachweise 

2016
Volleyballveranstaltung 2016
Sportveranstaltung in Timmendorfer Strand
Beachvolleyballwettbewerb in Deutschland